ПМС може да означава:

 Предменструални синдром
 Позитиван математички смер